Ballobar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ballobar (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Ballobar (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar